

Geografia

Germania 
 Ebnat – ex comune ora frazione di Aalen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Ebnat – ex comune ora frazione di Ebnat-Kappel, comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)
 Ebnat-Kappel – comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)

Pagine correlate 
Ebnath – comune tedesco nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)